Anthony (Kansas)
Anthony (Novo México)
Anthony (Texas)

Ver também 
Anthonyville

Desambiguações de antropônimos